Милагрос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Население — 500 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 página.de/milagros
 Asociación Deportivo Cultural Milcampos
 Polígono Industrial Alto Milagros 
 Diputación Provincial de Burgos — Milagros

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса